Студено́кский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Железногорском районе Курской области России.

Административный центр — деревня Студенок.

География 
Студенокский сельсовет расположен на севере Железногорского района. На севере и западе граничит с Дмитровским районом Орловской области, на востоке — с Железногорским городским округом, на юге — с Разветьевским сельсоветом.

История 
Образован в 1985 году путём выделения из состава Трояновского сельсовета.

В 1992 году из Студенокского сельсовета в состав Железногорского горсовета были переданы: деревня Трубичено, посёлки Алексеевский, Платоновский и Хуторской.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области № 76-ЗКО от 26 октября 2017 года к Студенокскому сельсовету был присоединён Трояновский сельсовет.

Состав сельского поселения

Население

Главы сельсовета 
 Долженков Владимир Васильевич (1990-е годы)
 Санкина Татьяна Анатольевна (?—2018)
 Сафронов Дмитрий Иванович (с 2018 года)

Примечания 

Муниципальные образования Железногорского района
Сельские поселения Курской области